A T1E1 megnevezés két különböző harckocsi és egy féllánctalpas szállító jármű jelzete az Amerikai Egyesült Államok hadseregében:
T1E1 (könnyűharckocsi)
T1E1 (nehézharckocsi)
T1E1 (féllánctalpas) Mack-Christie szállítójármű